Рода може бити:

 Рода, птица
 Рода (богиња), богиња у словенској митологији